Маний Эмилий Мамерцин (; V век до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Эмилиев, консул 410 года до н. э., военный трибун с консульской властью 405, 403 и 401 гг. до н. э.

Маний Эмилий был сыном Мамерка Эмилия, военного трибуна 438 года до н. э., неоднократно назначавшегося диктатором. Его коллегой по консульству был Гай Валерий Потит Волуз, который и занимался военными вопросами.

В 405 году Маний Эмилий был одним из шести военных трибунов, начавших осаду Вейи.

В 403 году Маний Эмилий вошёл в состав коллегии военных трибунов максимальной численности: всего было выбрано восемь человек. В течение этого трибуната продолжалась осада Вейй, и армия Рима впервые продолжила военные действия зимой.

В 401 году у Мания Эмилия было пять коллег по трибунату. Совместно с одним из них — Кезоном Фабием Амбустом — он укрепил потерянный было годом ранее лагерь под Вейями.

Примечания 

Эмилии